Università nazionale Taras Ševčenko di Kiev – università nata nel 1833 come "Università imperiale di Kiev di San Vladimir"
 Università nazionale accademia Mogila di Kiev – università nata nel 1991 dalla riorganizzazione della più antica Accademia Mogila
 Università nazionale del commercio ed economia di Kiev – università nata nel 1946
 Istituto Politecnico di Kiev "Igor Sikorsky" – università tecnica